Сла́вная у́лица:

В России 
 Славная улица — улица в Великом Новгороде.
 Славная улица — небольшая улица в городе Владимире (микрорайон Юрьевец).
 Славная улица — улица в Иркутске (микрорайон Лесной).
 Славная улица — улица на юго-востоке Казани.
 Славная улица — небольшая улица на северо-западе Краснодара.
 Славная улица — улица на севере Ростова-на-Дону.
 Славная улица — небольшая улица на северо-западе Тамбова.
 Славная улица — небольшая улица на юге Хабаровска.

На Украине 
 Славная улица — небольшая улица на востоке Донецка.

См. также 
 Славная (значения)
 Славный переулок